Соревнования по ходьбе на 50 километров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 августа в Берлине. Старт и финиш располагались на площади Брайтшайдплац. Трасса длиной 2 километра пролегала по улицам Будапестер-штрассе и Курфюрстенштрассе.

Женская ходьба на 50 км впервые проводилась в рамках чемпионатов Европы по лёгкой атлетике. Решение о включении новой дисциплины в программу было принято Европейской легкоатлетической ассоциацией 13 декабря 2017 года. Таким образом, вслед за чемпионатом мира 2017 года и командным чемпионатом мира по ходьбе 2018 года в Берлине было достигнуто равенство между количеством женских и мужских дисциплин (по 24).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Старт заходу был дан 7 августа в 08:35 по местному времени, одновременно с мужчинами. На дистанцию отправились 19 спортсменок из 13 стран. Соревнования прошли в жаркую погоду, температура достигала +34 градусов. Действующая чемпионка мира Инеш Энрикеш не встретила серьёзного сопротивления на пути к первому европейскому титулу. 38-летняя спортсменка из Португалии со старта возглавила заход, выигрывая после первого 2-километрового круга почти минуту у ближайшей преследовательницы. В дальнейшем её преимущество стабилизировалось в районе 4-5 минут и осталось таким до самого финиша. Серебряную медаль с национальным рекордом завоевала украинка Алина Цвилий, бронза досталась испанке Юлии Такач.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба